Francesco Suriano (1549-1621), un compositeur italien ;
 Michele Suriano, un ambassadeur vénitien du  ;
 Pina Suriano (1915-1950), une jeune femme italienne béatifiée le  ;
 Simona Suriano (1978-), une femme politique italienne.